Vaughan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Andres Vaughan
 David B. Vaughan
 Thomas Wayland Vaughan